Крупица — река в России, протекает в Фировском и Вышневолоцком районах Тверской области. Устье реки находится в 22 км по правому берегу реки Шлина. Длина реки составляет 36 км, площадь водосборного бассейна 125 км².

На реке расположен посёлок Зелёный Лужниковского сельского поселения. Чуть севернее истока находится посёлок Труд. Реку пересекает автомагистраль «Россия» .

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Шлина, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040200112102000020071.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бассейн Шлины
Реки Вышневолоцкого района
Реки Фировского района